Maria von Sachsen-Lauenburg ist der Name folgender Personen:

 Maria von Braunschweig-Wolfenbüttel (1566–1626), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Lauenburg
 Maria Benigna Franziska von Sachsen-Lauenburg (1635–1701) 

siehe auch
 Anna Maria Franziska von Sachsen-Lauenburg (1672–1741)